Torre — estrutura arquitectónica
Torre (xadrez) — peça no jogo de xadrez
Gabinete (informática) — formato de caixa de computador também chamado "torre"

Toponímia

Brasil 
Torre (João Pessoa)
Torre (Recife)

Portugal 
Torre (Caparica)
Torre (Louriçal do Campo) — no concelho de Castelo Branco
Torre (Sabugal)
Torre (Serra da Estrela)
Torre (Viana do Castelo)

Suíça 
Torre (Tessino)

Desambiguações de topônimos